Test KPSS – Metodologia statistica.
KPSS – Acronimo di Kommunističeskaja Partija Sovetskogo Sojuza.
KPSS – Acronimo di Krajinski Park Sečoveljske Soline, parco naturale sloveno ubicato nelle Saline di Sicciole.